Filip Holi (Varasd, 1993. február 7. –)  horvát labdarúgó.

Horvát labdarúgók
1993-ban született személyek
Az FC Tatabánya labdarúgói
Élő személyek
Labdarúgóhátvédek